Chandra peut notamment désigner :

Toponymie et hydronymie 

 Chandra (ou Chanda), une ville de l'union des Comores ;
 (1958) Chandra, un astéroïde de la ceinture principale ;
 Chandra, une rivière de l'Himachal Pradesh.

Autre 
 Chandra est une divinité lunaire dans l'hindouisme ;
 Le télescope spatial Chandra, nommé en l'honneur de l'astrophysicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar.

Patronymie 
 Ami Chandra (mort en 1954), pédagogue et syndicaliste fidjien 
 Ashok K. Chandra, informaticien
 Prabodh Chandra Bagchi (1898-1956), doyen d'études chinoises en Inde
 

Homonymie de patronyme indien